El Masters de Montecarlo 2011, també conegut com a Monte-Carlo Rolex Masters 2011, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP World Tour Masters 1000 de l'ATP. La 105a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 d'abril del 2011 al Monte Carlo Country Club de Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo a Mònaco.

El tennista balear Rafael Nadal va guanyar el seu setè títol consecutiu en el Masters de Montecarlo. La parella formada pels germans Bob i Mike Bryan van aconseguir el tercer títol de la temporada i el segon aquí després del guanyat el 2007.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011